Las siglas TPP pueden tener diferentes significados en diferentes contextos:

 En geopolítica hace referencia al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
 En biología y bioquímica se refiere a un cofactor enzimático el pirofosfato de tiamina.